Batmobile (музыкальная группа) — рок-группа из Нидерландов, играющая в жанре сайкобилли.
 Бэтмобиль () — автомобиль Бэтмена, персонажа комиксов и художественных фильмов.